Etta est un toponyme et terme pouvant désigner:

Toponyme

, ville fantôme du Dakota du Sud
, communauté du Mississippi
Etta,  census-designated place d'Oklahoma.
, communauté de la Virginie

Autres
Etta, prénom anglais
ETTA,